Согорное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Согорное — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Согорное — село в Доволенском районе Новосибирской области.